

Patronyme

 Adrien Ramand (1769-1843), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Pierre Ramand (1756-1814), colonel français de la Révolution et de l’Empire.

Homonymie de patronyme